The Dance Collection: A Compilation of Twelve Inch Singles — сборник американской певицы Донны Саммер, выпущенный в 1987 году на лейбле Casablanca Records.

Об альбоме 
Донна Саммер была одной из самых заметных фигур в диско-музыке 1970-х, в то время она была подписана на лейбл Casablanca Records. К 1987 году Саммер уже записывалась на другом лейбле, Geffen Records, а Casablanca уже давно была выкуплена Polygram. Этот альбом был выпущен на лейбле Polygram Casablanca. В нём представлены некоторые из самых известных песен певицы эпохи диско в их расширенных 12-дюймовых версиях.

Издания 
Песня «Bad Girls» не была включена в CD-релиз. В 2003 году треки из этого сборника были подвергнуты ремастерингу и добавлены в расширенное издание альбома Bad Girls. На этом новом диске «Bad Girls» появились так же, как и на оригинальной пластинке танцевальной коллекции. Однако «With Your Love» была заменена удлинённой версией «On the Radio». В релизе был представлен 12-дюймовый сингловый микс «MacArthur Park Suite», а не оригинальная версия из альбома Live and More. Цифровое издание сохранило оригинальный трек-лист LP-версии.

Отзывы критиков 
Рон Уинн в обзоре AllMusic назвал этот сборник лучшим танцевальным сборником певицы. По его словам, антология даёт полное представление об эпохе диско и репертуаре Саммер в том виде, в котором он звучал в ночных клубах. Также он заметил, что хронометраж в 73 минуты точно утолит голод всех «диско-наркоманов». Уинн оценил альбом на три звезды из пяти возможных.

Список композиций

LP

CD

Цифровая загрузка

Примечания

Ссылки 

Сборники Донны Саммер
Альбомы Casablanca Records
Сборники 1987 года